Зоил I Дикайос (Праведный) (, д/н — 120 до н. э.) — индо-греческий царь Паропамисад и Арахозии в 130 до н. э.—120 до н. э. годах.

Биография 
Зоил I происходил из династии Евтидемидов. Впрочем, об его родителях достоверные сведения отсутствуют. После смерти в 130 году до н. э. индо-греческого царя Менандра I, воспользовавшись малолетством царя  и слабостью власти регентши Агафоклеи, сумел захватить Парорпамисады, а потом Арахозию. Однако, возможно, в Арахозии Зоил I стал править после 150 года до н. э. Вероятно, что сначала был сатрапом Менандра I, а впоследствии подчинил эти землями.

Около 120 года до н. э. отбил попытку Стратона I отвоевать Паропамисады, после чего Зоил I перешел в наступление и отвоевал горные районы современного Пенджаба. После этого перенес столицу в Таксилу.

Выявлено значительное количество серебряно-никелевых тетрадрахм Зоила I, которые чеканились по аналогу Агафокла и Евтидема II. Вместе с тем стал чеканить двуязычные надписи — на древнегреческом языке и сваи. Бронзовые монеты имели изображение, в которых прослеживается влияние юэчжи, захвативших Греко-Бактрийское царство. Анализ нумизматического наследия этого царя свидетельствует об определенном влиянии буддизма во времена Зоила I. Наследовал ему .

Источники 
 William W. Tarn: The Greeks in Bactria and India. 2. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 1951, S. 319—320, 356—357.
 Senior R. C., MacDonald, D.: The Decline of the Indo-Greeks, Monographs of the Hellenic Numismatic Society, Athens (1998)
 Sylloge Nummorum Graecorum O. Bopearachchi, Graeco-Bactrian and Indo-Greek Coins. The Collection of the American Numismatic Society, Part 9, New York, 1998, 94 p., 76 pl.

Индо-греческие цари
Правители Азии II века до н. э.
Арахозия